Širj. kan som auktorsförkortning betyda:

 Grigorij Ivanović Širjaev
 Grigorij Gregory Ivanović Širjaev

Robotskapade auktorsförkortningar